Puschkin oder Pushkin steht für:

 Puschkin (Stadt), Stadtteil von Sankt Petersburg, Russland
 Puschkin Vodka, deutsche Wodka-Marke
 Puschkin-Institut, staatliche Sprachschule in Moskau
 Puschkin-Museum, Kunstmuseum in Moskau
 Pushkin (Merkurkrater)
 (2208) Pushkin, Asteroid

Puschkin (oder weiblich Puschkina) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Iwanowitsch Mussin-Puschkin (1744–1817), russischer Staatsbeamter, Historiker, Büchersammler, Kunstsammler
 Anatoli Iwanowitsch Puschkin (1915–2002), sowjetisch-russischer Generalleutnant 
 Apollos Apollossowitsch Mussin-Puschkin (1760–1805), russischer Naturforscher
 Apollos Epafroditowitsch Mussin-Puschkin (1725–1771), russischer Bergbauingenieur und Übersetzer
 Boris Lwowitsch Puschkin (1915–1967), sowjetischer Fotograf
 Georgi Maximowitsch Puschkin (1909–1963), sowjetischer Diplomat und Politiker
 Jefim Grigorjewitsch Puschkin (1899–1944), sowjetisch-russischer Generalleutnant 
 Joseph Puschkin (1827–1905), deutscher Zeichner und Lithograf russischer Abstammung
 Lew Sergejewitsch Puschkin (1805–1852), der jüngere Bruder des russischen Dichters Alexander Puschkin
 Ljudmyla Puschkina (* 1965), ukrainische Marathonläuferin
 Nadeschda Ossipowna Puschkina (1775–1836), Mutter des russischen Dichters Alexander Puschkin
 Natalja Nikolajewna Puschkina-Lanskaja (1812–1863), Frau des russischen Dichters Alexander Puschkin
 Nikolai Sergejewitsch Bobrischtschew-Puschkin (1800–1871), russischer Leutnant und Dekabrist
 Oksana Wiktorowna Puschkina (* 1963), russische Politikerin
 Pawel Sergejewitsch Bobrischtschew-Puschkin (1802–1865), russischer Leutnant, Poet und Dekabrist
 Platon Iwanowitsch Mussin-Puschkin (1698–1743), russischer Staatsmann
 Sergei Lwowitsch Puschkin (1770–1848), Vater des russischen Dichters Alexander Puschkin
 Walentin Platonowitsch Mussin-Puschkin (1735–1804), russischer Feldmarschall